Новоромановский сельсовет:

 Новоромановский сельсовет — в Калманском районе Алтайского края.
 Новоромановский сельсовет — упраздненный сельсовет; входил в Унечский район Брянской области
 Новоромановский сельсовет — в Арзгирском районе Ставропольского края.